Thurn (mhd. ‚Turm‘) steht für folgende geographischen Objekte:

 Thurn, Gemeinde in Osttirol, Österreich
Gemeindeteile:
 Thurn (Altusried), Ortsteil von Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Thurn (Heroldsbach), Ortsteil von Heroldsbach, Landkreis Forchheim, Bayern
 Thurn (Inzell), Ortsteil von Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Thurn (Kößlarn), Ortsteil von Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern
 Thurn (Gemeinde Maria Saal), Ortschaft von Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Thurn (Gemeinde Mühldorf), Ortsteil von Mühldorf, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich

historisch:
 Tuřany u Chebu, Gemeinde im Okres Cheb, Tschechien (deutscher Name Thurn)
Baulichkeiten:
 
 
 Haus Thurn, Rittersitz in Köln-Dellbrück
 
 Villa Thurn, Villa in Ziracco, Gemeinde Remanzacco, Italien
Sonstige:
 Pass Thurn, Alpenpass zwischen dem Pinzgau und Tirol

Thurn ist der Familienname folgender Personen:
 ein Adelsgeschlecht aus Cornello bei Bergamo, siehe Thurn und Taxis, 
 friaulisch-görzischer Uradel, siehe Thurn und Valsassina
 ein Adelsgeschlecht in der Ostschweiz, siehe Thurn (Adelsgeschlecht, St. Gallen)
 ein Schweizer Adels- und Patriziergeschlecht der Stadt Schaffhausen, auch Im-Thurn oder Imthurn,  siehe Im Thurn

 Anton von Thurn-Valsassina (1723–1806), k.k. Feldzeugmeister, Ritter des goldenen Vließes und Inhaber des Infanterieregiments No. 43 
 Arnold von Thurn († um 1266), Mitbegründer des Rheinischen Städtebundes, siehe Arnold zum Turm
 Bernhard Thurn (* 1963), deutscher Jurist, Präsident des Pfälzischen OLG Zweibrücken
 Elmar Thurn (1921–2015), deutscher Jurist und Richter
 Everard Im Thurn (1852–1932), britischer Forscher und Entdecker
 Fidel von Thurn (1629–1719), Beamter und Staatsmann in St. Gallen, Schweiz
 Frank Meyer-Thurn (1959–2009), deutscher Musiker, Songwriter und Produzent
 Franz Bernhard von Thurn (1592–1628), Generalmajor in mährischen, kaiserlichen und schwedischen Diensten
 Georg von Thurn und Valsassina (1788–1866), österreichischer Feldzeugmeister
 Georg Thurn-Valsassina (1900–1967), österreichischer Großgrundbesitzer, Jäger und Naturschützer

 Heinrich Matthias von Thurn (1567–1640), deutsch-baltischer Militärführer
 Heinrich von Thurn (1628–1656), schwedischer General, Reichsrat, Statthalter in Riga und Reval 
 Hyazinth Thurn-Valsassina (1818–1877), österreichischer Politiker
 Jakob Anton von Zallinger zum Thurn (1735–1813), Jesuit, Kirchenrechtler und Philosoph
 Johann Jakob von Thurn (1602–1643), schwedischer Feldherr im Dreißigjährigen Krieg
 Joseph Benedikt von Thurn-Valsassina (1744–1825), deutscher katholischer Geistlicher
 Max Thurn (1896–1969), deutscher Dirigent
 Nikolaus Thurn (* 1962), deutscher Altphilologe
 Susanne Thurn (1947–2021), deutsche Geschichtsdidaktikerin
 Valentin Thurn (* 1963), deutscher Filmregisseur

Siehe auch:
 Thurnberg
 Turn
 Thurm
 Thurnen (Begriffsklärung)